Amerikai Egyesült Államok
 Pontiac (Illinois)
 Pontiac (Indiana)
 Pontiac (Kansas)
 Pontiac (Michigan)
 Pontiac (Rhode Island)
 Kanada
 Pontiac (Québec)
 Pontiac (választási körzet)
egyéb
 Pontiac (autómárka)
 Pontiac (album)